Monofosfat de guanosina, un nucleòtid biològic (GMP)
 Bones Pràctiques de Manufactura o normes GMP, conjunt de normes i procediments a seguir en la indústria farmacèutica
 GMP (informàtica), programa per a càlculs arbitraris